

Persone
 Ernest Renshaw (1861-1899) – tennista britannico, fratello gemello del tennista William
 John Renshaw Carson (1886-1940) – scienziato statunitense
 Mark Renshaw (1982) – ex ciclista su strada e pistard australiano
 Mike Renshaw (1948-2021) – allenatore di calcio e calciatore inglese naturalizzato statunitense
 Molly Renshaw (1996) – nuotatrice britannica
 Samuel Renshaw (1892-1981) – psicologo statunitense
 William Renshaw o Willy Renshaw (1861-1904) – tennista britannico, fratello gemello del tennista Ernest

Altro
 Neurone di Renshaw, o cellula di Renshaw – interneurone glicinergico e neurotrasmettitore